Chavarria ou  Chavarría peut désigner :

Patronyme 

 Casiano Chavarría (1901-?), joueur bolivien de football ;
 Daniel Chavarría (1933-2018), écrivain cubain ;
 Joseph Chavarría (1992-), coureur cycliste costaricien ;
 Joslyn Chavarria, (1995-), coureur cycliste bélizien ;
 Michel Chavarria (1953-), luthier français ;
 Pablo Chavarría (1988-), joueur argentin de football.